Dala (Hörby), een plaats in de gemeente Hörby in het Zweedse landschap Skåne.
 Dala (Kungsbacka), een plaats in de gemeente Kungsbacka in het Zweedse landschap Halland.
 Dala (automerk), een merk kitcars.
 Dalá, een riviertje op de Faeröer op het eiland Streymoy.
 Dala (rivier), een zijriviertje van de Rhone in het Zwitserse kanton Wallis
 Dala-dala, of Dala dala, ook wel daladala of dalla-dalla: een vorm van openbaar vervoer met minibusjes in Tanzania
 Dala (band), Canadees muziekduo